Cet article recense les usages des termes NU et nu.

Architecture 
 Nu, surface unie d'après laquelle on détermine les diverses saillies d'architecture ; ainsi on dit qu'une corniche a tant de saillie du nu du mur

Arts 
 Le nu, genre artistique
 Nu metal, genre musical du heavy metal
 Nu jazz, genre musical du jazz
 Le nu en photographie
 Nu, une série télévisée française sortie en 2018

Astronomie 
 Nu, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

 Nü, autre nom de la loge lunaire Xunu en astronomie chinoise

Chimie 
 ν, coefficients stœchiométriques

Codes 
Comme code :
 .nu, domaine de premier niveau réservé à Niue
 NU, code obsolète du Nicaragua pour l'OTAN
 NU, Nunavut, plus grand territoire du Canada

Divertissement 
 nu est un système d'arcade créé par sega en 2013.

Information 
 NU.nl, un site d'informations néerlandais

Linguistique 
 Nu,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule )
 Nu,  de l'alphabet arménien (majuscule , minuscule )
 Nu, kana japonais (hiragana , katakana )

Peuples 
 Nu, l'un des 56 groupes ethniques officiellement reconnus par la République populaire de Chine

Physique 
 ν, fréquence d'une onde
 ν, neutrinos en physique des particules
 ν, coefficient de Poisson en mécanique des milieux continus
 ν, viscosité cinématique en mécanique des fluides
 Nu, nombre de Nusselt, nombre adimensionnel utilisé dans les opérations de transfert thermique

Sigles 
Comme sigle :
 NU, Nahdlatul Ulama, organisation socio-culturelle musulmane indonésienne
 NU, Université du Nugaal (), université somalienne

Société 
 Nu, état de nudité dont découle :
 La pratique du naturisme et du nudisme

Zootechnie 
 Animal nu, variété d'animal de compagnie sans poils (terme anglais : )

Voir aussi